Fangeinrichtung ist ein mehrdeutiger Begriff.
 Blitzschutz; dient um direkte Blitzeinschläge einzufangen
 Fangschaltung; das Identifizieren von anonymen Anrufern
Siehe auch:
 Fangvorrichtung